

Суводське сільське поселення — сільське поселення, Дубовський район, Волгоградська область
 Суводське сільське поселення — сільське поселення, Орічівський район, Кіровська область